Берчень () — комуна в Румунії, у повіті Ілфов.
 Берчень () — село в Румунії, у повіті Ілфов. Адміністративний центр комуни Берчень.
 Берчень () — комуна в Румунії, у повіті Прахова.
 Берчень () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Берчень.